Матро́сов — фамилия. Женский вариант — .

Известные носители

А

Б 
 Матросов, Борис Игоревич (род. 1965) — российский художник.

В 
 
 Матросов, Вадим Александрович (1917—1999) — советский генерал армии, Герой Советского Союза.
 Матросов, Виктор Леонидович (1950—2015) — советский и российский математик, ректор МПГУ.
 Матросов, Владимир Евгеньевич (1928—2008) — советский и российский скульптор.
 Матросов, Владимир Мефодьевич (1932—2011) — советский и российский учёный, академик РАН.

Д, И, М 
 Матросов, Денис Владимирович (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Матросов, Иван Константинович (1886—1965) — советский изобретатель систем железнодорожных автоматических тормозов.
 Матросов, Михаил Иванович (1896—?) — советский военно-морской деятель.

Э 
 Матросов, Эдуард Хамитович (род. 1944) — советский боксёр, советский и казахстанский тренер по боксу.

Ю



См. также 
 «Рядовой Александр Матросов» — советский фильм 1947 года.
 Тормоз Матросова